

Botanique 
 la surelle est un nom vernaculaire de l'oseille, plante de la famille des Polygonacées ;
 la surelle est un nom vernaculaire de l'oxalis acetosella ou pain de coucou, plante de la famille des Oxalidacées ;
 la surelle est un des noms du fruit du girembellier, ou Phyllantus acidus, arbuste de Madagascar également répandu dans le sud asiatique, de la famille des Phyllanthacées.

Fruit alimentaire